Эйно Яакко Унтамо Халлама (; 28 марта 1917, Куопио, Великое княжество Финляндское — 11 февраля 1996, Финляндия) — финский политик, дипломат; с 1963 по 1964 годы — министр иностранных дел Финляндии; с 1967 по 1970 годы и с 1974 по 1982 годы — посол Финляндии в СССР.

Биография 
Родился 28 марта 1917 года в Куопио, в Великом княжестве Финляндском.

С 18 декабря 1963 по 12 сентября 1964 года был министром иностранных дел Финляндии.

С 1967 по 1970 годы был послом Финляндии в СССР и Монголии, а также с 1974 по 1982 годы работал послом Финляндии в СССР и Афганистане.

С 1970 по 1974 годы работал послом Финляндии в Дании.

Скончался 11 февраля 1996 года.

Ссылки 
 Eino Jaakko Untamo Hallama 

Послы Финляндии в России
Послы Финляндии в Дании
Министры иностранных дел Финляндии
Послы Финляндии в Монголии
Послы Финляндии в Афганистане
Политики XX века